Kiss Me (en français : Embrasse-moi) est le titre de plusieurs œuvres:

 Kiss Me, dessin animé réalisé en 1920 par Jack King ;
 Kiss Me, chanson interprétée par le chanteur français C. Jérôme sortie en 1972 ;
 Kiss Me, chanson du groupe américain Sixpence None the Richer sortie en 1998 ;
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, septième album studio du groupe The Cure sorti en 1987.

Voir aussi